Een verkeersweg:
 N690 (België)
 N690 (Frankrijk)
 N690 (Nederland), zie Provinciale weg 690

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing